Moretti ima više značenja:
 Moretti, Alessandria
 Moretti, Torino
 Moretti, Verona